Giovanni Cesare Ferrara (1929-2021) – giurista e politico di sinistra
 Giovanni Ferrara (1928-2007) – scrittore, storico e politico del Partito Repubblicano Italiano
 Giovanni Ferrara (1938) – magistrato e sottosegretario all'Interno del Governo Monti